Фамилија Куријел има више значења:

 Фамилија Куријел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Куријел, Ехидо Чијапас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику